

Призери сезону 2009–10

Гонки

Таблиця

Посилання 

Кубок світу з біатлону 2010-11
2010 у біатлоні‎
2011 у біатлоні‎